Alias Grace steht für:

 Alias Grace (Miniserie), eine kanadisch-US-amerikanische Drama-Miniserie
 Alias Grace (Roman), ein Roman von Margaret Atwood